Александр Николаевич Крюков:
 Крюков, Александр Николаевич (1878—1952) — русский, советский терапевт, гематолог, академик АМН СССР.
 Крюков, Александр Николаевич (1933—2012) — советский, российский поэт.